Маттиас Хайнс (; 21 января 1883 — 9 марта 1926) — британский полицейский (офицер полиции Лондона) и перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года в составе сборной Великобритании. По национальности ирландец.

Ссылки 
 

Перетягиватели каната Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1912 года